Municipio de Oak Hill puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Oak Hill (condado de Granville, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Granville.
 Municipio de Oak Hill (condado de Crawford, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Crawford.